Дрмбон ()/Хейвалы () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики расположено в Мартакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Топонимика 
Ойконим Хейвалы в переводе с азербайджанского языка () означает «место с айвовыми деревьями».

География 
Село расположено на правом берегу Сарсангского водохранилища на реке Тертер. Расстояние до города Мардакерта (Агдере) составляет 11,6 км.

История

Карабахский конфликт 
Во время массированного летнего наступления азербайджанских войск 1992 года село перешло под контроль азербайджанцев, но вскоре армяне провели контрнаступление и в течение трёх суток взяли под контроль 9 сёл Мардакертского района, включая Дрмбон.

Население 

Население села составляет 645 человек, в основном армяне.

Транспорт

Автотрасса 
Через село проходит трасса «Север-Юг», соединяющая северную часть НКР и Мардакерт со Степанакертом. Магистраль Степанакерт — Дрмбон ремонтируется за счет средств Всеармянского фонда «Айастан» в рамках проекта «Север-Юг». Проект был запущен в 2000 году и предусматривает ремонт 169-километровой дороги, проходящей через Степанакерт и связывающей друг с другом все регионы.

Экономика

Горнообогатительный комбинат 
Дрмбонский горнообогатительный комбинат действует в Нагорном Карабахе с осени 2003 г. Среднемесячная производительность предприятия составляет 16-18 тыс.т руды. Концентрат с содержанием золота и меди, полученный в результате обработки руды, подвергается плавке на Алавердском металлургическом комбинате в Армении. Благодаря новому оборудованию Дрмбонский горнообогатительный комбинат сегодня получил возможность ежемесячной переработки до 30 тыс.т руды. На предприятии работает более 1100 человек (в том числе 40 жителей Дрмбона), средняя заработная плата которых составляет 176 тыс. драмов. Объем годового производства составляет порядка 10-11 млн дол. Параллельно с производственной деятельностью ведутся активные геологоразведочные работы. Администрация предприятия планирует завершить в течение года изучение одного-двух новых месторождений и начать их эксплуатацию. Наиболее перспективным является месторождение в близлежащем селе Мехмана. Производительность обогатительной фабрики 450 000 т. в год с выпуском медного концентрата. В 2008 году была запланирована модернизация флотационного отделения ОФ оборудованием. В мае 2008 года был завершен первый этап работ: осуществлен монтаж пятикамерной пневмомеханической флотомашины РИФ-25, контактных чанов КЧ-25 емкостью 25 м³, гидроциклонов, автоматических современных дозаторов реагентов УДР — РИФ, автоматического регулятора уровня пульпы и расхода воздуха АССУП-РВ в камерах флотомашин РИФ.

Галерея

Ссылки 
 Heyvali, Azerbaijan Page

Примечания 

Населённые пункты Мартакертского района НКР